Molekulska formula -{C3H3N}- se može odnositi na:

 Akrilonitril
 Azet